Pante Pirak (Matangkuli), een plaats in Indonesië
Pante Pirak (Manggeng), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing